Айя Бреа () — персонаж серии Parasite Eve, куда входит роман, игры, фильм и манга. Персонаж был создан художником Тэцуей Номурой, известный как дизайнер героев серии Final Fantasy.

Появления в серии Parasite Eve 

Айя впервые появляется в игре Parasite Eve. Родилась 20 ноября 1972 года. Отец был неизвестный европеец, мать — японка Марико Бреа (), в связи с этим, у неё азиатское лицо и глаза, но в то же время голубые глаза и светлые волосы. Также у Айи была сестра — Майя (). С самого рождения у героини был дефект роговицы правого глаза. В 1979 году попала вместе с матерью и сестрой в автокатастрофу, где лишь она одна осталась жива. Врачи успели пересадить от умирающей Майи роговицу Айе, а также почку Мелиссе Пирс (). При всех операциях присутствовал доктор Ганс Кламп (). В Виргинском университете изучала криминологию. После окончания университета в 25 лет Айя исполнила свою мечту, она стала стажером Семнадцатого участка Полиции в Нью-Йорке. Её напарником стал Дэниэл «Бо» Доллис () — доблестный офицер, который был гораздо старше и опытнее неё.

После 6 месячного опыта работы, героиня вовлечена в катастрофическое событие, названное как «Блокадный инцидент в Нью-Йорке» (). 24 декабря 1997 года Айя вместе с другом пошли в театр Карнеги-холл. Ещё до представления у неё были плохие предчувствия. В тот вечер в театре солистка Мелисса Пирс давала сольное представление. Во время пения неожиданно возгорелись как актёры, так и сами зрители. Немногим в панике удалось сбежать. Айя кинулась на сцену, где произошёл диалог с солисткой. Она сказала Айе, что митохондрии «вызывают» её. После этих слов у Айи начали появляться необъяснимые способности. Мелисса назвала себя Евой, и с тех пор Айя пыталась остановить её нападения и чудовищные превращения зверей в кровожадных тварей. Айя встречается с японским туристом Кунихико Маэда (), который узнал о деяниях Евы и прилетел в Нью-Йорк. Именно от него Айя узнает, что Ева пытается родить Сверхсущество от спермы Доктора Клампа, а также самое главное: Айя не самовозгорелась в тот вечер потому, что роговица Майи оберегала её все это время. 30 декабря 1997 года Айе удается уничтожить Еву и Сверхсущество. Айя проработала в полиции ещё два с лишним года, и, узнав о формировании отдела MIST (Mitochondrion Investigation and Suppression Team ()) в ФБР Лос-Анджелесе, переехала. И хотя прошло три года, Айя практически не постарела, она начала понимать, что неомитохондрии влияют на её биологический возраст.

29 сентября 2001 года отряд MIST вызвали в Акрополис-Тауэр, где Айя поняла, что митохондрии вновь вернулись. Со своим новым напарником Рупертом Айя обследует здание и находит женщину. В ужасе она видит, как её конечности удлиняются, волосы исчезают, кожа высыхает и лицо становится похоже на голый череп. Становится понятно, что теперь митохондрии могут владеть не только животными, но и людьми. Айя ищет выход, но двери, ведущие к лифтам, заблокированы. В поисках вертолетной площадки, куда должен высадится вертолет для спасения, Айя видит, как на Руперта нападает существо, напоминающее Био-Робота. Он ускользает и с иронией говорит, что здание заминировано. Времени все меньше, но Руперт и Айя чудом спасаются. На следующий день поступает вызов из Отеля Драйфилд в пустыне Мохаве. Попав туда, Айя узнает от местного выжившего человека по имени Дуглас о том, что под пустыней находится убежище. Попав туда вместе с ещё одним выжившим, с агентом Кайлом Мэдиганом (), она узнает, что все существа, созданные здесь, несут в себе её ДНК, которую три года назад у неё взял доктор Кламп. Здесь же Айя находит маленькую девочку — Еву, которая является точной копией Майи. Происходят загадочные события, вследствие которых митохондрии захватывают тело девочки и превращают её в другую Еву, с которой Айя боролась три года назад. Одержав победу, девочка приходит в себя, и Айя вместе с ней выбираются оттуда, и потом она удочеряет Еву. Айя и Кайл начинают романтические отношения.

24 декабря 2010 года Кайл и Айя собираются пожениться, но в момент, когда они должны обменяться друг с другом клятвами, в церковь ворвалась группа специального отряда и расстреляла их. Ева, присутствовавшая при всем этом, отчаянно пытаясь спасти Айю, открывает в себе способность переселения душ, позже названную «OVERDIVE». Айя насильно переселяет их души и заставляет Еву выстрелить, чтобы раз и навсегда уберечь её от мук и страданий. Так, настоящая Айя умирает, и начинаются события игры The 3rd Birthday, где главным героем на самом деле является Ева Бреа.

Прочие появления 
Айя Бреа также появляется в игре Chocobo Racing, где управляет полицейской машиной. Она также появляется в рекламных картах Final Fantasy Trading Card Game. Один из её нарядов из The 3rd Birthday служит в качестве альтернативного костюма для героини Молнии в файтинге Dissidia 012 Final Fantasy (в свою очередь Айя может поменять свою обычную одежду на костюм Молнии).

Кроме игр, были выпущены компанией Takara фигурки с Айей и Мелиссой. Компанией Square Enix был выпущен большой постер, в честь выхода The 3rd Birthday.

Отзывы 

Героиня была положительно оценена критиками. Её образ остаётся популярен для косплея. В 2007 году UGO назвал Айю лучшим полицейским в Нью-Йорке, а её появление в Chocobo Racing сайт GamesRadar включил в список «55 лучших камео в видеоиграх». В 2009 году GamesRadar поставил героиню на шестое место в список «Героини игр со вкусом» добавив, что «её светлые волосы и склонность к поиску сверхъестественных беде», сравнив её с Оливией Данэм. В 2011 году сайт Rely on Horror назвал Айю одним из неудачных героев из игр-ужасов, приводя в качестве аргумента использование героини в качестве оружия и источника фансервиса.

Айя также часто отличалась от других персонажей сексуальной привлекательностью. PlayStation Universe вспомнили резонанс игры Parasite Eve, где у героини были развевающиеся ресницы. В 2010 году она занимает 32 место в списке самых «горячих» женщин из видеоигр, составленный журналом Complex. Героиня упоминается в одном из обзоров сайта GamesRadar, составленный Каролиной Гадмандсон. Сайт UGO желал бы увидеть Айю Брею в реальном мире, а её сцена с душем в Parasite Eve 2 считается по их мнению лучшим видеороликом. Сайт Japanator включил героиню в десятку «самых горячих девочек» из японских игр.

Примечания

Ссылки 
 Описание героини на сайте Parasite Eve Wiki
 Айя Бреа на сайте IGN

Вымышленные агенты ФБР
Вымышленные клоны
Вымышленные мутанты
Персонажи фантастических произведений
Parasite Eve
Генно-инженерные персонажи в компьютерных играх
Вымышленные персонажи с замедленным старением